Pouillon (Landes)
 Pouillon (Marne)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing